Сункар ():

 «Сункар» — прежнее название казахстанского футбольный клуба «Жетысу-Сункар». представлял Каскелен (Алматинская область).
 «Сункар» — подразделение спецназначения в структуре МВД Республики Казахстан.
 «Сункар» — разрабатываемая российская ракета-носитель среднего класса для космодрома Байконур (для космодрома Восточный РН получила название «Союз-5»).

Казахстан 
 Сункар — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Сункар — село в Уйгурском районе Алматинской области.
 Сункар (быв. Скобелевка) — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

См. также 
 Жас Сункар